Миново — название населённых пунктов:

Россия 
 Миново — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Миново — деревня в Арсеньевском районе Тульской области.
 Миново — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.